«Город Эмбер: Люди Искры» () — художественная книга фантастического жанра, вторая книга из тетралогии, написанная  американской писательницей Джин Дюпро, повествующая о героях, пытающихся освоиться на поверхности после недавнего пребывания под землей в городе Эмбер.

Сюжет 
Главные герои Лина Мейфлит и Дун Харроу выводят жителей подземного города на поверхность, в новый удивительный мир, полный света и жизни. Жители небольшой деревни Искра согласились помочь пришельцам, но из-за нехватки продовольствия возникают разногласия, которые грозят перерасти в войну.

Главные герои 
 Лина Мейфлит — девочка, инициатор спасения жителей подземного города
 Дун Харроу — помощник Лины Мейфлит
 Торрен — житель деревни Искра, не желавший помогать пришельцам
 Каспар — брат Торрена, сталкер
 Медди — напарница Каспара
 Тик — житель Эмбера, поднявший восстание против жителей Искры
 Поппи — сестра Лины
 Миссис Мердо — опекунша Лины.
 Доктор Эстер — врач, которая приютила Лину и других членов её семьи.

См. также 
 Город Эмбер: Побег (книга)
 Город Эмбер: Предсказание

Интересные факты 
В начале своей книги Джин Дюпро написала отрывок из стихотворения Мартина Лютера Кинга «Сила Любви»,1963

Ссылки 

 
 Портал Litru.ru

Город Эмбер